Fleury kan syfta på:

Geografi
 Fleury, Aisne
 Fleury, Aude
 Fleury, Manche
 Fleury, Moselle
 Fleury, Oise
 Fleury, Pas-de-Calais
 Fleury, Somme

Personer
 Marc-André Fleury (1984–), en kanadensisk professionell ishockeymålvakt